Anita Asante és una jugadora de futbol, que juga de defensa, amb 70 internacionalitats per Anglaterra, amb la qual ha jugat tres Mundials i tres Eurocopes; ha estat subcampiona d'Europa al 2009 i tercera al Mundial 2015. També ha jugat els Jocs Olímpics de Londres amb Anglaterra.

A nivel de clubs ha jugat primer a Anglaterra, després als Estats Units i, després del col·lapse de la WPS, a Suècia. Amb el Arsenal va guanyar la Lliga de Campiosn 2006/07.

Trajectòria

Palmarès

Referències 

Defenses de futbol femení
Futbolistes femenines internacionals amb Anglaterra
Esportistes britànics als Jocs Olímpics d'estiu de 2012
Futbolistes de l'Arsenal Ladies Football Club
Futbolistes del Washington Freedom
Futbolistes de l'Sky Blue FC
Futbolistes londinencs
Futbolistes del Chelsea Ladies Football Club
Alumnes de la Universitat Brunel